Яйса́н () — село у складі Мартуцького району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр Яйсанського сільського округу.

Населення — 2304 особи (2009; 2719 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Мартуцького району
Села Актюбинської області